Лохань (храм в Чунцине) — буддийский храм.
 Лохань (динь) — Динь Лохань (Đình Lỗ Hạnh) — самый ранний из сохранившихся во Вьетнаме общинных домов.
 Лохань (фарс) (Фарс о лохани — La Farce du Cuvier) — анонимный французский фарс XV века (1490-е гг.)
 Лохань — Таз (посуда)
 Лохань (羅漢) — китайское название архата.